Szymon Walków e Jan Zieliński erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Marcelo Demoliner e Jan-Lennard Struff hanno sconfitto Roman Jebavý e Adam Pavlásek con il punteggio di 6-4, 7-5.

Teste di serie 

  Ariel Behar /  Tomislav Brkić (quarti di finale)
  Nicolás Barrientos /  Miguel Ángel Reyes Varela (primo turno)

  Albano Olivetti /  Fernando Romboli (primo turno) 
  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (primo turno)

Wildcard 

  Philip Florig /  Liam Gavrielides (quarti di finale)

  Fabian Fallert /  Hendrik Jebens (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Braunschweig Open 2022